Галар ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 44,81 км². Население — 1740 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Galar
 Galar

Города Наварры
Муниципалитеты Наварры